Ansambel Avsenik je lahko:

 Ansambel bratov Avsenik (1953–1990)
 Ansambel Grega Avsenika (1996–2000)
 Hišni ansambel Avsenik (1999–)
 Ansambel Saša Avsenika (2008–)